Stilbe – personaggio della mitologia greca, figlio di Peneo e della naiade Creusa e madre di Centauro e Lapite avuti da Apollo
 Stilbe – personaggio della mitologia greca, figlia di Fosforo e possibile madre di Autolico da Hermes e di Callisto avuta da Ceteo
 Stilbo – personaggio della mitologia greca, una delle ninfe oceanidi secondo Igino

Note